Chronograf oder Chronograph steht für:

 Chronograph (Uhr), eine Armbanduhr mit Stoppuhr-Funktion
 astronomischer Zeitschreiber, siehe Bandchronograf
 Chronograph von 354, ein spätantiker Codex

Siehe auch:
 Chronografie